Cave aux Fées peut désigner :

 Cave aux Fées, allée couverte de l'époque néolithique située dans la commune de Brueil-en-Vexin
 Cave aux Fées, dolmen situé à Saint-Cergues

Le toponyme Cave aux Fées dénote souvent l'existence d'anciens souterrains, cachettes ou refuges souterrains, datant notamment du Moyen Âge.

Notes et références